Teia (Gotisch koning)
 Teià, gemeente in Spanje